Ниже представлен полный список призёров Олимпийских игр по шорт-треку. Включение шорт-трека в качестве олимпийского вида спорта стало возможным благодаря стараниям ряда стран: Великобритания, Австралия, Бельгия, Франция и Япония. Их всецелая популяция этого вида спорта и отстаивании идеи признания международных соревнований под эгидой Международного союза конькобежцев принесла свои плоды. В 1967 году эта организация признала шорт-трек официальным видом спорта. В 1976 году стали проводиться первые международные соревнования. объявляет короткую прогулку по конькобежному спорту официальным видом спорта, но международные соревнования во всем мире проводятся не ранее 1976 года. В течение этого периода страны держались в соревнованиях между собой. На Олимпийских играх 1988 в Калгари шорт-трек впервые был продемонстрирован на соревнованиях такого уровня в качестве показательного вида спорта. Официальное включение в программу зимних Олимпийских игр произошло в 1992 году.

Мужчины

500 метров 

 Медальный зачёт:

1000 метров 

 Медальный зачёт:

1500 метров 

 Медальный зачёт:

Эстафета 

 Медальный зачёт:

Женщины

500 метров 

 Медальный зачёт:

1000 метров 

 Медальный зачёт:

1500 метров 

 Медальный зачёт:

Эстафета 

 Медальный зачёт:

Медальная таблица 

Данные по состоянию на 22 февраля 2018 года (после окончания Олимпиады-2018 в Пхёнчхане). Курсивом выделены НОК, больше не представленные на Олимпийских играх

Примечания